John Douglass ist der Name folgender Personen:

* John Douglass (Bischof) (1743–1812), englischer Geistlicher, Bischof von Centuria 
 John Douglass, 14. Laird of Tilquhillie (1803–1870), schottischer Textilunternehmer 
 John J. Douglass (1873–1939), US-amerikanischer Politiker
 John Sholto Douglass, 15. Laird of Tilquhillie (1838–1874), österreichischer Naturkundler und Fabrikant
 John Watkinson Douglass (1827–1909), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 John Douglas